21-й чемпионат Беларуси по мини-футболу проходил с 12 сентября 2009 года по 16 мая 2010 года. В сезоне 2009/2010 принимали участие 16 клубов. Чемпионом во второй раз стал минский клуб МАПИД.

Участники чемпионата 
 Базар (Лунинец)
 БГУФК-Моноракурс (Минск)
 Белшина (Бобруйск)
 Борисов-900 (Борисов)
 БТЭУ (Гомель)
 ВитЭн (Орша)
 Гранит (Микашевичи)
 Динамо-БНТУ (Минск)
 Дорожник (Минск)
 МФК Жлобин (Жлобин)
 Коммунальник (Берёза)
 МАПИД (Минск)
 Медпрепараты-Верас (Несвиж)
 Неман (Берёзовка)
 СМП-354 (Гомель)
 ЦКК (Светлогорск)

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Белорусский мини-футбол

Чемпионат Белоруссии по мини-футболу